Франц Керн (; 1830, Штеттин, ныне Щецин — 1894, Берлин) — немецкий педагог и филолог.

Написал: «Joh. Schefflers cherubinischer Wandersmann» (Лпц., 1886), «Friedrich Rückerts Weisheit des Brahmanen» (Ольденб., 1885), «Ludwig Giesebrecht als Dichter, Gelehrter und Schulmann» (Штетт., 1887), «Drei Charakterbilder aus Goethes Faust» (Берл., 1885), «Goethes Torquato Tasso» (1884), «Deutsche Dramen als Schullektüre» (1886). В грамматике Керн выступил реформатором своей книгой «Die deutsche Satzlehre. Eine Untersuchung ihrer Grundlagen» (Берл., 1883 и 1888).

Примечания

Источники 
 

Педагоги Германии
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1830 году
Умершие в 1894 году
Умершие в Берлине
Филологи Германии
Учёные XIX века
Филологи-классики